Cue (bestand)
 Cue-bod
 Cue (plaats), een plaats in West-Australië
Cue (film en theater), een trigger voor een actie die op een bepaald tijdstip moet worden uitgevoerd